Le coup Deslauriers, ou coup Avid, est une combinaison standard du jeu de dames qui doit son nom à l'ancien champion du monde canadien Marcel Deslauriers après qu'il l'ait réalisée face au champion du monde Iser Kouperman. Cette combinaison surprenante porte aussi le nom de coup Avid car antérieurement composée par le grand maître problémiste français Germain Avid.

Principe du coup Deslauriers-Avid 

Combinaison thématique de la partie classique, le premier élément caractéristique de son déroulement est un genre de coup de talon, dont le but est de placer un pion noir à 21. La combinaison fait faire ensuite une promenade au pion 24 jusqu'en 31 et termine par une rafle partant du pion 36.

Son mécanisme peut faire l'objet de variantes.

Bibliographie 
 .
 .
 .

Notes et références 

deslauriers